«Номер один» — альбом гурту «неАнгелы», 2006.
 «Номер один» — газета в Тернополі.